Benifallim kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benifallim (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benifallim (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar